Miejscowości w Polsce:
 Zglenice Duże
 Zglenice Małe
 Zglenice-Budy